Schloss Rechberghausen steht für folgende Gebäude in der Gemeinde Rechberghausen, Landkreises Göppingen, Baden-Württemberg:

 Altes Schloss Rechberghausen
 Neues Schloss Rechberghausen